San Leodegario (+ 679),  vescovo di Autun e martire, celebrato il 2 ottobre;
 Leodegario di Perthe (VI secolo), prete, celebrato il 24 aprile;
 Leodegario di Saintes (VII secolo), vescovo di Saintes, ucciso da Ebredulfo durante un pellegrinaggio alle tombe degli apostoli; celebrato localmente il 12 novembre.